Александр Иванович Костюченко (род. 15 августа 1930) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1959). Инженер.

Выступал в Киеве за «Авангард». Участник многих первенств УССР, лучшие результаты: в 1952 — 5—6, 1960 — 6, 1961 — 5—6 и 1962 — 7—8 места.

Книги 
 Таємниці шахового поля, Киев, 1984. (в соавторстве с П. А. Римаренко)

Ссылки 

Шахматисты СССР